Sylvania steht für:

 Sylvania (Schiff), britisches Passagierschiff
 Sylvania Electric Products, US-amerikanischer Elektrotechnikhersteller
 Sylvania Mountains, Bergkette im Westen der Vereinigten Staaten

Sylvania ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Sylvania (New South Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Sylvania (Alabama)
 Sylvania (Arkansas)
 Sylvania (Florida)
 Sylvania (Georgia)
 Sylvania (Indiana)
 Sylvania (Kentucky)
 Sylvania (Missouri)
 Sylvania (Ohio)
 Sylvania (Pennsylvania)
 Sylvania (Wisconsin), im Racine County

Siehe auch:
 Silvania
 Sylvana
 Sylvanian Families, eine Serie von Tierfiguren des japanischen Herstellers Epoch